Carum indicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Eduard August von Regel och Ferdinand Gottfried Theobald Maximilian von Herder. Carum indicum ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
indicum